Ли́дия Фёдоровна Майо́рова (урождённая Жа́воронкова; 16 декабря 1927, Москва — 31 декабря 2008, там же) — гравёр- Московской печатной фабрики «Гознак» с 1943 по 1983 год, участвовала в создании денежных знаков, гравировала рисунки 86 почтовых марок СССР.

Биография 

Родилась в семье Ф. И. Жаворонкова (1904—1948), инспектора на предприятиях Москвы, и Ф. Е. Жаворонковой (1904—1986), работавшей в Челюстно-лицевом госпитале. После окончания 7-го класса в 1943 году была принята на учёбу в Специальное ремесленное училище Гознака СРУ-35. В 1946 году училище было преобразовано в Московский специальный техникум Гознака Министерства финансов СССР, который успешно окончила в 1948 году по специальности гравёра-художника печатных форм. Дипломная работа — классическая гравюра на меди «Голова Давида».

После выпуска из техникума в 1948 году начала работать художником-гравёром в Мастерской художников при цехе № 63 фабрики «Гознак» под руководством главного художника И. И. Дубасова, где трудилась до выхода на пенсию в 1983 году.

За время работы обучила трёх учеников: Юрия Ермакова, Анну Лукьянову (Сейфулину) и Марину Михееву (Сильянову).

Лидия Майорова умерла 31 декабря 2008 года в Москве.

Творчество 

За время работы Лидия Фёдоровна выполнила более 150 классических гравюр, которые можно видеть на советских и зарубежных денежных знаках, на почтовых марках, открытках и другой продукции Гознака. Выполнила несколько десятков офортов, в том числе портрет Софьи Ковалевской.

На выставке «», проходившей 24—27 января 2008 года в Центральном доме художника в Москве, экспонировалось несколько стендов с работами художницы в области графики — на гравюрах, банкнотах, марках и открытках. Это была единственная и последняя прижизненная выставка Л. Ф. Майоровой. Посмертная выставка «Художники-ветераны Гознака», на которой представлены работы Лидии Майоровой и её учеников, была организована в Досуговом центре «Ровесник» (Москва) начиная со 2 февраля 2009 года.

Гравюры на денежных знаках 
Л. Ф. Майорова гравировала портрет В. И. Ленина на 10-рублёвой банкноте СССР 1961 года, Спасскую башню на 5-рублёвой банкноте СССР 1961 года, портрет Ф. Шиллера на банкноте ГДР достоинством в 10 марок 1964 года, портрет Ю. Цэдэнбала на монгольских тугриках, картины на 100 и 1000 афгани Афганистана 1979 года, разбивала на штрих изображение памятника героям Шипки на банкноте Болгарии номиналом в 1 лев.

Гравюры на почтовых марках СССР 

В «Каталоге почтовых марок СССР» указано как минимум 86 металлографских почтовых марок с классическими гравюрами Л. Ф. Майоровой. Первая марка её работы вышла в 1952 году номиналом в 5 рублей с изображением ордена Красного Знамени из серии «Ордена и медали СССР». В творческом активе художницы есть работы на тему Ленинианы, портреты многих выдающихся личностей. Сама автор считает наиболее удачными гравюры на следующих марках: Маяковский (1963), «Витязь в тигровой шкуре» (1966), Карл Маркс (1967), Тургенев (1968), Суворов (1980), Щепкин (1963), а портрет Хачатуряна на марке 1983 года — предпоследняя и самая любимая марка Л. Ф. Майоровой.

Список почтовых марок с гравюрами Л. Майоровой 
Ниже приведены номера почтовых миниатюр работы Л. Ф. Майоровой по каталогу ЦФА.
 1706
 2218
 2233
 2234
 2381
 2384
 2425
 2429
 2488 (надпечатка на 2429)
 2805
 2905
 3028
 3032
 3036
 3037
 3039
 3105
 3273
 3280 (вместе с А. Ткаченко)
 3312
 3394
 3403
 3437
 3455
 3528
 3576
 3580
 3625
 3673
 3714
 3748
 3812
 3837
 3838
 3906
 4170 (вместе с В. Карулиным)
 4183
 4186
 4209
 4254
 4269
 4287
 4299
 4315
 4375
 4377
 4432
 4472
 4505
 4607
 4645
 4663
 4680
 4722
 4724
 4775
 4785
 4845
 4896
 4925
 4930
 4935
 4957
 5027
 5059
 5127
 5144
 5183
 5251
 5285
 5332
 5346
 5347 (надпечатка на 5346)
 5394
 5407

Почтовые открытки и альбомы 
Л. Ф. Майорова выполнила несколько гравюр для открыток (поздравительная открытка с букетом пионов по рисунку Ю. Лукьянова, новогодние открытки).

В 1966 году Главное управление Гознака выпустило альбом «Русские композиторы. Классическая гравюра». В 1969 году был выпущен второй альбом «Портреты композиторов. Классическая гравюра». Среди прочих в альбомы вошли портреты, выполненные Л. Ф. Майоровой: А. И. Хачатурян, К. Ф. Данькевич, С. В. Рахманинов, А. П. Бородин, С. С. Прокофьев и Н. Г. Жиганов.

Личная жизнь 
В 1954 году  вышла замуж за Анатолия Ивановича Майорова, в 1955 году родила дочь Галину (в замужестве — Г. А. Анисимова).

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть».

См. также 
 Лениниана (филателия)

Литература 
 Анисимова Г. Кто рисует деньги? // Парламентская газета. — 2007. — № 184 (2252). — С. 26. — 27 декабря.
 Зерчанинов Ю., Васильева Л. Здесь создают новые деньги // Комсомольская правда. — 1960. — 7 мая.

Ссылки 

 
 «„Postcardexpo“ представляет…» — статья Евгении Твардовской от 24 января 2008 года на сайте телеканала «Культура»
 «Куда пойти: выставка открыток „POSTCARDEXPO-2008“» — заметка Полины Соколовой от 24 января 2008 года на сайте газеты «Аргументы и факты»
 «Москва от купюр» — видеосюжет с участием Лидии Майоровой от 19 октября 2008 года в тележурнале «События. Московская неделя» на канале «ТВ Центр»
 «От Микеланджело до Мавроди» — статья Александра Котомина от 3 февраля 2009 года на сайте Lenta.ru

Гравёры России
Почтовые марки СССР
Филокартия